Сірі́гу, Сірі́ґу () — італійське прізвище.

Персоналії 
 Сальваторе Сірігу (* 1987) — італійський футболіст, воротар.
 Сандро Сірігу (* 1988) — німецький футболіст, захисник.

Італійські прізвища